Tuff kan syfta på:

 Tuff – en bergart
 Tuff och Tuss – en svensk serietidning